Примера Дивисьон Венесолана 2014/2015 () — 59-й розыгрыш профессионального чемпионата Венесуэлы с момента его основания.

Участники

Апертура

Клаусура

Общая таблица

Финальная серия

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 Чемпионат Венесуэлы 2014/2015 на rsssf.com

2014/2015
Венесуэла
Спорт в Венесуэле в 2014 году
2015 год в Венесуэле
Футбол в Южной Америке в 2014 году
Футбол в Южной Америке в 2015 году